Ardatow – miasto w Mordowii w Rosji
 Ardatow – osiedle typu miejskiego w obwodzie niżnonowogrodzkim w Rosji